Una sopa fría puede hacer referencia a:
 Sopa fría es una preparación culinaria por una sopa servida a una temperatura inferior a temperatura ambiente. 
 Sopa fría es un álbum del grupo español de rock M Clan.